Змагання з водного поло серед чоловічих команд на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді проййшли з 5 по 17 липня 2013 року у Казані, Росія.

У турнірі взяли участь 12 команд, які були поділені на 2 групи по 6 команд. У кожній групі команди грали між собою по одному матчу. Чотири найкращі команди з кожної групи вийшли до чвертьфіналу, де продовжили грати за форматом плей-оф. У плей-оф, якщо після закінчення основного часу результат матчу виявлявся нічийним, призначались 2 додаткових періоди по 3 хвилини. Якщо після додаткового часу не вдавалося виявити переможця, тоді призначалися п'ятиметрові штрафні кидки.

Команди, що зайняли у кожній групі 5 і 6 місця (4 команди), потраплять до групи C. Кожна команда зіграє з двома командами не зі своєї групи. Кількість очок, забитих та пропущених голів у матчах між командами з однієї групи, зберігаються при переході до групи C.

Попередній раунд

Група A

Група B

Втішні раунди

Матчі за 9-12 місця

Кваліфікаційні раунди

Матчі за 5-8 місця

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Фінальлний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Матч за 1-е місце

Фінальне розташування

Примітки

Посилання 
 Водне поло на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади

Водне поло на Літній універсіаді 2013